Il singolare del torneo di tennis USTA Challenger of Oklahoma 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Bobby Reynolds che ha battuto in finale Michael Russell 7-63, 6-3.

Teste di serie 

Assente
 Robert Kendrick (semifinali)
 Jeff Morrison (quarti di finale)
 Michael Russell (finale)

 Bobby Reynolds (Campione)
 Sam Querrey (secondo turno)
 Wayne Odesnik (secondo turno)
 Cecil Mamiit (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

USTA Challenger of Oklahoma 2006